Фелипе Гуаман Пома де Айяла () — автор найденной в XX веке иллюстрированной хроники El Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno.

Биография 
Фелипе Гуаман Пома де Айяла не был известен до обнаружения хроники. Хроника была найдена  в королевской копенгагенской библиотеке в 1909 году. Первая факсимильная публикация была сделана парижским этнографическим институтом в 1936 году. Написана по-испански, с сильным влиянием кечуа, аймара и латинского языков.  Предполагаемый источник по истории Тауантинсуйу. 

Представитель знатного рода Южного Перу, сын Мартина Гуамана и Куси Окльо, происходящей от Инки Тупака Юпанки. Имя его восходит к тотемным животным провинции Уануко. Родился, по-видимому, в Сан-Кристобале де Сунтунту между 1534 и 1536 гг. (иногда упоминается 1550 г.). Был крещён Фелипе, испанское имя взял у колониста, близкого к его семье. Воспитывался испанцами, изучив в юности испанский язык, служил переводчиком у миссионеров. В 1594 или 1595 г. был назначен коррехидором Луканаса, управляя несколькими поселениями. В колониальных архивах сохранились материалы судебных разбирательств с его участием: Пома де Айяла пытался отсудить земли в долине Чупас, которые, по его утверждению, были родовым доменом. Около 1600 г. он был лишён всего имущества и должности. Более достоверных сведений о нём нет.

«Первая новая хроника и доброе правление» 
Единственным трудом Помы де Айялы стал El Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno (вместо crónica — corónica), никогда не публиковавшийся при его жизни. Рукопись на 1180 листах была оснащена 398 иллюстрациями в примитивистском стиле. Начатый в конце XVI в., труд был окончен около 1615 г., являясь неоценимым источником, отражающим индейский взгляд на прошлое Перу и испанское завоевание, а также содержащим родословное древо Инков и проч. Рукопись была посвящена королю Филиппу III, копия, отправленная в Испанию, потеряна. Единственный рукописный экземпляр труда Помы де Айялы хранится в Королевской библиотеке Копенгагена.

Текст хроники Помы де Айялы показывает эволюцию его мировоззрения. Во введении он характеризует себя как «старца-путешественника 80 лет», взявшегося описать последние годы существования царства Инков. Также он указывает, что служил переводчиком священника Хуана де Альборноса при искоренении движения Таки Онкой (1560). Интересно, что в этот период Пома де Айяла был полностью лоялен политике колониальных властей, и лишь после начала последовательной «борьбы с язычеством», которую вёл архиепископ Торибио де Могровехо, Пома де Айяла стал противопоставлять «испорченным нравам современности» перуанское прошлое. Кроме того, на творчество Помы де Айялы повлияла работа миссионера-францисканца Луиса Херонимо де Оре (автора Symbolo Catholico Indiano), который рассматривал историю индейцев как хорошее средство для обращения их в католицизм.

Для хроники Помы де Айялы характерны следующие особенности:
 Отсутствие связного изложения. Материалы хроники самые разнородные: от описания исторических событий, до изложения перуанского фольклора, слухов, анекдотов и т. п.
 Автор подчёркивает несправедливость колониального режима, утверждая, что Бог дал Перу в первую очередь перуанцам. (В то же время он надеялся, что ему, представителю второстепенного рода, испанское завоевание повысит социальный статус.)
 Пома де Айяла стремится доказать, что он, провинциальный дворянин, восходит к роду Инков в Куско.
 Огромное количество заимствований из кечуа и аймара в испанском тексте.
 Автор не придерживался правил испанской орфографии того времени и не разделял слов.

Рукопись Помы де Айялы оказалась в Копенгагене около 1660 г., и была обнаружена только в 1908 г. немецким учёным Рихардом Пичманном. Факсимильное издание было опубликовано в Париже в 1936 г., известным американистом Полем Риве. В 1980 г. рукопись была вновь издана под редакцией Джона Мурра в Мехико под названием Nueva crónica y buen gobierno. В 2001 г. оригинал рукописи был оцифрован и стал доступен всем желающим.

Спорные моменты 

В 1990-е гг. были обнародованы так называемые документы Миччинелли (Exsul immeritus Blas Valera populo suo и Historia et Rudimenta Linguae Piruanorum – опубликованные в Италии в 2007 году и исследованные итальянским историком Луарой Лауренсич Минелли (Милан)). Так возник вопрос об истинных авторах «Первой новой хроники и доброго правления», поскольку в этих документах сохранился контракт Помы де Айялы с иезуитами об использовании его имени для этой книги, но фактическими авторами её являются Блас Валера, Гонсало Руис (в качестве художника) и ещё несколько человек. У Помы де Айялы были взяты лишь некоторые сведения, в частности о нём самом и о его провинции. Ряд документов из испанских и итальянских архивов указывают на то, что Гонсало Руис также был иллюстратором хроники Мартина де Муруа. Одним из таких документом является, рисунок конкистадора Франсиско Чавеса, пишущего письмо королю, прилагаемого к письму лиценциата Боан к Графу де Лемос, 1610 г., хранящееся в Archivio di Stato di Napoli Segretaria dei Viceré Scritture Diverse), и считается вполне вероятным, что автор рисунков и для хроники Помы де Айялы и для хроники Муруа – это иезуит Гонсало Руис. В вышеуказанном письме на рисунке оставлена анаграмма его имени «granizo o luz». И по технике исполнения и по содержанию, можно утверждать о явном родстве этого рисунка и рисунков к хроникам Муруа и Айяла.

Символы токапу из книги Бласа Валеры, встречающиеся также и в книгах Мартина де Муруа и Гуамана Помы, и на сосудах керо не всегда идентичны между собой, но заметна одинаковость стиля на рисунках в прорисовке человечков, то есть если имелась подделка не только в тексте документов Миччинелли, но и в рисунках, то выполнено это очень мастерски – стилизовано вплоть до деталей, характерных для изображений на сосудах керо инкской эпохи.

Русское издание 2011 года 

 Гуаман Пома де Айяла Ф. Первая новая хроника и доброе правление

См. также 
 Завоевание Перу
 Инки
 Инка Гарсиласо де ла Вега
 Муруа, Мартин де
 Акоста, Хосе де

Примечания

Ссылки 
 El primer nueva corónica y buen gobierno — Оцифрованная рукопись из Королевской библиотеки Копенгагена.
 El devenir caótico en Nueva corónica y buen gobierno de Felipe Guaman Poma de Ayala
 La construcción de la historia
 Los documentos Miccinelli
 Documentos Miccinelli, un estado de la cuestion. Paulina Numhauser (на испанском)
 Rolena Adorno, reconocida investigadora de la obra de Guaman Poma.
 Oganización de ayuda al desarrollo en Cusco (Peru)
  Краткий пассаж в энциклопедии «Кругосвет».
  Некоторые фрагменты рукописи в русском переводе.
 Ортега X. Индейский хронист Гуаман Пома де Айяла и плюралистическое культурное сознание в колониальном Перу // Проблема национального самосознания и литература Латинской Америки колониальной эпохи. М., 1987. С. 35—47
 Д. Г. Федосов. Андские страны в колониальную эпоху. Религиозная и художественная картина мира. — М.: КомКнига, 2006. — 248 с.
 Rolena Adorno and Ivan Boserup, «The Making of Murúa’s Historia General del Piru» in The Getty Murúa: Essays on the Making of Martin de Murúa’s 'Historia General del Piru,' J. Paul Getty Museum Ms. Ludwig XIII 16. [Edited by Thomas Cummins and Barbara Anderson] (Los Angeles: Getty Research Institute, 2008)

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1536 году
Умершие в 1616 году
Хронисты Перу
Художники Перу XVI века
Художники Перу XVII века
Искусство инков
Индейцы Южной Америки
Историки XVII века